Дом, где жил писатель Г. И. Успенский или Дом купца П. Т. Щелкановцева — памятник истории местного значения в Чернигове. Сейчас в здании размещается (до февраля 2022 года) Черниговская детская стоматологическая поликлиника.

27 февраля 2022 года здание было повреждено в ходе Вторжения России на Украину — в результате авиаудара по зданию Черниговского городского совета (Дом государственного банка). Кроме того были повреждены (или частично разрушены) Черниговский областной молодёжный центр (Дом кинотеатра имени Н. А. Щорса) и 9-этажный жилой дом № 18 Княжей улицы (Кирпоноса).

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов трудящихся от 31.05.1971 № 286 дому присвоен статус памятник истории местного значения с охранным № 47 под названием Дом, где жил Успенский Г. И. (1843-1902) — русский писатель. Здание имеет собственную «территорию памятника» и расположено в «комплексной охранной зоне памятников исторического центра города», согласно правилам застройки и использования территории.   

Приказом Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской областной государственной администрации от 07.06.2019 № 223 для памятника истории было предложено название — Дом, где жил писатель Г. Успенский. 

На здании установлена информационная табличка. Также установлена мемориальная доска — аннотация прежнего (Кирпоноса) именования Княжей улицы.

Описание 
Дом построен в начале 19 века на Александровской улице (сейчас Княжая улица). Дом принадлежал купцу Павлу Тихоновичу Щелкановцеву. Его отцу Тихону Иосипофичу (1807-1874) принадлежала усадьба, которая занимала квартал площадью 832,5 квадратных сажени и включала два каменных и три деревянных дома, различные служебные помещения. Купец Щелкановцев владел магазинами на Алексеевском пассаже (между Богоявленской и Воздвиженской улицами), где можно было приобрести промышленные и продовольственные товары.

Каменный, одноэтажный дом на цоколе, Г-образный в плане. Фасад украшен пилястрами, а прямоугольные оконные  проёмы увенчаны треугольными сандриками.  К дому с южной стороны пристроено 2-этажное здание.

В период 1856-1861 года в доме № 30 (сейчас № 20 А) жил с родителями русский писатель Глеб Иванович Успенский. В 1952 году была установлена мраморная мемориальная доска писателю Глебу Ивановичу Успенскому, ныне демонтирована. 

Сейчас в одноэтажном и 2-этажном зданиях размещается (до февраля 2022 года) Черниговская детская стоматологическая поликлиника.

27 февраля 2022 года здание было повреждено в ходе Вторжения России на Украину — в результате авиаудара по зданию Черниговского городского совета (Дом государственного банка). Кроме того были повреждены (или частично разрушены) Черниговский областной молодёжный центр (Дом кинотеатра имени Н. А. Щорса) и 9-этажный жилой дом № 18 Княжей улицы (Кирпоноса).

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 825 УСПЕНСЬКОМУ Г. І. МЕМО­РІАЛЬНА ДОШКА
 Пасаж Олексіївський 

Памятники истории Чернигова